ONB est un sigle pouvant signifier :
 la Banque nationale d'Autriche (Oesterreichische Nationalbank) ;
 la Bibliothèque nationale autrichienne (Österreichische Nationalbibliothek) ;
 lOpera Nazionale Balilla, l’organisation de jeunesse des fascistes italiens ;
 lorchestre national de Barbès ;
 lorchestre national de Belgique ;
 lorchestre national de Bretagne ;
 lopéra national de Bordeaux ;
 lObservatoire national de la biodiversité.

C'est aussi un code :
 le code AITA de l'aéroport d'Ononge en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Code